David Petrasek (né le  à Jönköping en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace d'origine tchèque.

Biographie

Carrière en club 
Petrasek commence sa carrière professionnelle avec le HV71 dans la Elitserien en 1994 où il passe plusieurs années avant de jouer pour les Malmö Redhawks dans la même ligue. Puis, après son passage à Malmö il retourne de nouveau avec le HV71. Il passe finalement 745 matchs dans cette ligue.

En 2010, il décide de se joindre à la KHL avec le Dinamo Minsk.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

Championnat du monde 
2011 : nommé dans l'équipe type des médias.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1994-1995|| HV 71|| Elitserien|| 30|| 0|| 1|| 1|| 6|| 11|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1995-1996|| HV 71|| Elitserien|| 35|| 0|| 1|| 1|| 14|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1996-1997|| HV 71|| Elitserien|| 49|| 2|| 4|| 6|| 14|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1997-1998|| HV 71|| Elitserien|| 43|| 6|| 7|| 13|| 80|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| HV 71|| Elitserien|| 45|| 3|| 4|| 7|| 48|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1999-2000|| HV 71|| Elitserien|| 46|| 4|| 6|| 10|| 54|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 47|| 7|| 7|| 14|| 74|| 9|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2001-2002|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 47|| 2|| 9|| 11|| 48|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2002-2003|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 50|| 7|| 6|| 13|| 72|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2003-2004|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 49|| 8|| 16|| 24|| 123|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 49|| 10|| 15|| 25|| 72|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| HV 71|| Elitserien|| 44|| 5|| 10|| 15|| 87|| 10|| 1|| 2|| 3|| 14
|-
| 2006-2007|| HV 71|| Elitserien|| 54|| 10|| 10|| 20|| 108|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| HV 71|| Elitserien|| 52|| 2|| 20|| 22|| 76|| 17|| 6|| 4|| 10|| 18
|-
| 2008-2009|| HV 71|| Elitserien|| 52|| 6|| 22|| 28|| 91|| 12|| 0|| 10|| 10|| 30
|-
| 2009-2010|| HV 71|| Elitserien|| 52|| 15|| 38|| 53|| 101|| 16|| 5|| 6|| 11|| 16
|-
| 2010-2011|| Dinamo Minsk|| KHL|| 53|| 7|| 19|| 26|| 54|| 7|| 1|| 3|| 4|| 24
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Sibir Novossibirsk|| KHL || 21|| 2|| 5|| 7|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Atlant Mytichtchi || KHL || 12|| 0|| 1|| 1|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| HV 71|| Elitserien|| 15|| 2|| 7|| 9|| 6|| 6|| 1|| 3|| 4|| 10
|-
| 2012-2013|| HV 71|| Elitserien|| 49|| 8|| 14|| 22|| 44|| 5|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2013-2014|| HV 71|| SHL || 45|| 1|| 8|| 9|| 36|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4|-
|-
|2014-2015|| HV 71 || SHL || 34 || 0 || 5 || 5 || 36 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2

Notes et références 

Naissance en février 1976
Naissance à Jönköping
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du HV 71
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Défenseur de hockey sur glace